Villa Assunta o Villassunta è una frazione situata al confine fra i comuni di Sassari e Alghero, risultando parte di entrambi.

Si colloca nella Nurra, regione della Sardegna nord-occidentale, fra Porto Ferro e il lago di Baratz, nel comune di Sassari, e la frazione di Santa Maria La Palma, nel comune di Alghero.

Frazioni di Sassari
Frazioni di Alghero